Brookings kan syfta på

 Brookings Institution – amerikansk tankesmedja. 
 Brookings Blizzard – ett amerikanskt juniorishockeylag som spelar i Brookings, South Dakota

Geografi
 Brookings, Oregon – stad i Curry County, Oregon.
 Brookings, South Dakota – stad i Brookings County, South Dakota.
 Brookings County – county i South Dakota.